Граймс ():

Географічні об'єкти 

 Граймс (Айова) — місто в штаті Айова, США
 Граймс (тауншип) — тауншип в штаті Айова, США
 Граймс (Алабама) — містечко в штаті Алабама, США
 Граймс (Вірджинія) — невключена територія в штаті Вірджинія, США
 Граймс (Каліфорнія) — статистично обумовлена місцевість в штаті Каліфорнія, США
 Граймс (округ, Техас) — округ в штаті Техас, США

Люди 

 Grimes — канадська співачка та музикант.
 Камрін Граймс (; нар. 1990) — американська актриса.
 Френсіс Граймс (; 1869—1963) — американська жінка-скульптор.
 Девід Роберт Граймс ( 1985) — ірландський фізик, дослідник раку та популяризатор науки.
.

Персонажі 

 Френк Граймс — вигаданий персонаж американського телесеріалу «Сімпсони»
 Рік Граймс — вигаданий персонаж серії коміксів «Ходячі мерці» та однойменного серіалу
 Тайні Граймс (1916—1989) — американський джазовий і ритм-енд-блюзовий гітарист.